Sierra County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Sierra County (Kalifornie)
 Sierra County (Nové Mexiko)